Cuasso al Monte – comune italiano in provincia di Varese
Cuasso al Piano – frazione del precedente comune